Göteborg–Kiel är en bilfärjelinje som går mellan Göteborg och Kiel. Överfartstid är vardagar 14 timmar och 30 minuter och helger 15 timmar och 30 minuter. Det går 1 tur per dag och riktning, avgång varje kväll vardagar kl 18:45 och helger kl 17:45. Linjen trafikeras av Stena Line.

Två fartyg används:
 M/S Stena Germanica.
 M/S Stena Scandinavica.

Båda fartygen har stora utrymmen och många aktiviteter för passagerare. De är anpassade för natt-turer, med många hytter.

Tysklandsterminalen i Göteborg ligger vid Majnabbe på södra älvstranden, cirka 5 km från centralstationen. Man kan åka spårvagn och kliver då av på hållplatsen Chapmans torg. Sedan Götatunneln invigdes är det ganska lätt att transportera sig med bil från E6:an. Om man kommer på E6 från norr eller E20 från öster bör man tillåta tid för köer på E6.

Hamnen i Kiel ligger också centralt, drygt 500 m från järnvägsstationen. Det är något besvärligare att ta sig fram med bil, eftersom man får ta sig in i centrum på gator ett antal km.

Färjelinjer till/från Tyskland
Färjelinjer till/från Sverige
Sjöfart i Göteborg
Kiel
Relationer mellan Sverige och Tyskland
Transport i Schleswig-Holstein
Bilfärjelinjer